A Nemzeti Bajnokság I. osztályában 1973-74-ben 16 csapat küzdött a bajnoki címért. Hatodszor lett bajnok egymás után az Újpest, második helyen a Ferencváros, harmadik helyen a Rába ETO végzett.

Tavasszal búcsúzott az aktív játéktól Albert Flórián az egyetlen magyar aranylabdás labdarúgó.

Megváltoztatták a sárga és a piros lapos büntetéseket megszüntették, emiatt a bírók vagy túl szigorúak vagy túl elnézőek lettek. Megszüntette az MLSZ az NB I/B-t, egycsoportos NB II-t és négy csoportos NB III-at hoztak létre. Az első osztály létszáma tizenhat maradt, a többi osztály létszámát húsz-húsz csapatosra módosították.

Másodszor sem jutott a világbajnokságra a magyar csapat. A Tatabányai Bányász Közép-európai kupa győztes lett.

Kiesett a Dorogi Bányász és a SZEOL, míg feljutott a Békéscsabai Előre Spartacus és a Diósgyőri VTK.

Végeredmény 

A bajnok Újpesti Dózsa játékosai
Szentmihályi Antal (25) – Noskó Ernő (26), Harsányi László (29), Horváth József (26), Kellner Jenő (23) – Dunai III Ede (30), Tóth András (27), Zámbó Sándor(29) – Fazekas László (30), Bene Ferenc (29),  Nagy László (22).
Játszott még: Kolár Endre (19), Fekete László (18), Szigethi Károly (9), Sarlós András (8), Dunai II Antal (6), Hegyi Imre (5), Juhász Péter (4), Bánkuti István (3), Lipovszky József (2), Borbély Lajos (1).
Edző: Várhidi Pál

Az ezüstérmes Ferencvárosi TC játékosai
 Géczi István (22) – Martos Győző (21), Bálint László (30), Vépi Péter (22), Megyesi István (30) – Juhász István (30), Kű Lajos (25) – Szőke István (22), Branikovits László (25), Máté János (30), Magyar István (21).
 Játszott még: Ebedli Zoltán (17), Mucha József (17), Eipel Ferenc (12), Albert Flórián (9), Domján László (9), Engelbrecht Zoltán (6), Kelemen Gusztáv (6), Páncsics Miklós (6), Nyilasi Tibor (2), Takács László (2), Viczkó Tamás (2), Onhausz Tibor (1).
Edző: Dalnoki Jenő

A bronzérmes Rába ETO játékosai
 Borbély László (29) – Baumann János (21), Pozsgai Lajos (29), Sebők György (29), Izsáki László (28) – Varsányi Tibor (28), Somogyi József (30), Póczik József (23) – Pénzes Mihály (29), Stolcz János (26), Glázer Róbert (27).
Játszott még: Horváth László (20), Csidei Gábor (18), Glázer Zoltán (8), Magyar Lajos (5), Brandisz Miklós (3), Földes Dénes (1), Kalmár György (1), Palla Antal (1), Pásztor Ferenc (1).
Edző: Farsang Ferenc

Kereszttáblázat

Díjak

Góllövőlista

Források 
 Mező Ferenc: Futball adattár 
 http://www.nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)
 Nemzeti bajnokság, 72. szezon - 1973–74

Magyar 1
Magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok